Les  sont des récompenses cinématographiques remises par :
 l’, une association de critiques américaine basée à Austin, Texas ;
 l’, une association de critiques australienne.